A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az alpesisí versenyszámainak Erzurum adott otthont. A férfi óriás-műlesiklást február 14.-én rendezték.

Eredmények

Források 
 

Alpesisí a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon